Aveiro peut désigner :

Toponymes

Aveiro, municipalité située dans l'État du Pará ;

Aveiro, municipalité située dans le district d'Aveiro ;
 le district d'Aveiro, un des 18 districts du pays ;
 la ria d'Aveiro est une lagune située à proximité de la ville d'Aveiro, d'une longueur de  et d'une largeur maximale de , dont la superficie peut varier entre  et  hectares.
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro joueur de football professionnel

Sur Mars 
 Aveiro, un cratère d'impact.

Homonymie de toponyme